Четук:

 Четук — посёлок в Теучежском районе Адыгеи.
 Четук — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 
 «Четук» — учебно-тренировочная база ФК «Краснодар».